La Lega bengalese 2009-2010 è stata l'ottava edizione del campionato di calcio del Bangladesh, la prima come Lega bengalese. Cominciato il 25 ottobre, è terminato il 5 giugno.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 campione del Bangladesh 2009-2010 e qualificato in Coppa del Presidente dell'AFC 2011.
 e  retrocesse in Seconda Divisione bengalese 2010-2011.

Collegamenti esterni
Statistiche su Soccerway

Campionato bengalese di calcio